Марамбио (антарктическая станция) — аргентинская станция.
 Марамбио — аргентинское название острова Сеймур в Антарктике.
 Густаво Архентино Марамбио — аргентинский пилот, перелетевший Антарктиду.